Quernheim (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Quernheim (Kirchlengern), een plaats in de gemeente Kirchlengern in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Quernheim (adel), tot 1600 een adellijke familie in het noordoosten van Westfalen